Llista d'asteroides del 360.001 al 361.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

360001-360100

360101-360200

360201-360300

360301-360400

360401-360500

360501-360600

360601-360700

360701-360800

360801-360900

360901-361000

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (360001)-(365000) (IAU Minor Planet Center)

Llistes d'asteroides (360001-370000)